Эдвард Холл:
 Эдвард Холл (1498—1547) — хронист.
 Эдвард Холл (1914—2009) — антрополог.
 Эдвард Холл (род. 1967) — режиссёр.